Jakob Colyn ist der Name folgender Personen:

* Jakob Colyn († 1370) (um 1310–1370), deutscher Schöffe und Bürgermeister der Freien Reichsstadt Aachen
 Jakob Colyn († 1381) (vor 1349–1381), deutscher Schöffe und Bürgermeister der Freien Reichsstadt Aachen